Bogstavkombinatioen DDL kan henvise til flere forskellige artikler:

Organisationer 
 Danske Døves Landsforbund – interesseorganisation for døve i Danmark
 Den danske Landinspektørforening – interesseorganisation for landinspektører i Danmark
 Det Danske Luftfartselskab – første civile flyselskab i Danmark

Andet 
 Dolby Digital Live – markedsnavn for teknologier til lydkompression fra Dolby Laboratories.
 Dulce de leche – en mælkebaseret sirup